Blenstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Blenstrup (parochie), parochie in Denemarken